Várzea Alegre (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Várzea Alegre (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará